Marzano puede referirse a:
 Marzano (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía.
 Marzano di Nola, municipio italiano de la provincia de Avellino, en la región de Campania.
 Marzano Appio, municipio de la Provincia de Caserta, en la Campania.